Ви́ктор Ю́дин: 
 Юдин, Виктор Михайлович (1923—1985) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Виктор Степанович (1923—1990) — Герой Советского Союза.

Примечания